Mužská čtyřhra Fever-Tree Championships 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do deblové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jamie Murray a Bruno Soares.

Vítězem se stal druhý nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal britsko-brazilské turnajové čtyřky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali dvanáctou společnou trofej. Kontinen vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2018
ATP World Tour 2018